Каббала может означать:
 Каббала — религиозно-мистическое и эзотерическое течение в иудаизме.
 Каббала (откровение святых пророков) — второй раздел Танаха, иудейского Священного Писания.
 Лурианская каббала — школа каббалы Ицхака Лурии.
 Христианская каббала — школа каббалы, связанная с христианством.
 Каббала Лайтмана — школа каббалы Михаэля Лайтмана.

См. также 
 Кабала